Commission de la santé peut désigner :
 Commission de la Santé, une commission parlementaire du Congrès des députés espagnol compétente pour analyser les propositions législatives et non-législatives et contrôler le pouvoir exécutif dans le domaine de la santé publique ;
 Commission nationale de la santé, un organisme relevant du Conseil d'État de la République populaire de Chine qui est responsable de la santé ;
 Commission de la santé et de la sécurité du travail, un ancien organisme gouvernemental québécois qui administrait certains programmes d'indemnisation gouvernementaux ;
 Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, un organe de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador qui s'occupe de la santé et des services sociaux chez les autochtones ;
 Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, l'organisme principal responsable de l'application des lois du travail au Québec.